Molekulska formula -{C8H14N2O2}- se može odnositi na:

 Etiracetam
 Levetiracetam